Lill-Stavträsket kan syfta på två insjöar i Sverige:

Lill-Stavträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (11,3 ha)
Lill-Stavträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (16,8 ha)

Se även
Stavträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn